Plusieurs princesses portent le nom de Béatrice de Bar :

Béatrice de Bar, décédée en 1076, fille de Frédéric II de Lorraine,  duc de Haute-Lotharingie et comte de Bar ;
Béatrice de Bar, née en 1316, fille d'Édouard , comte de Bar, épouse de Guy de Mantoue.

Homonymie dynastique